КСХИ:

 Кишинёвский сельскохозяйственный институт — название Государственного аграрного университета Молдовы в 1940—1991.
 Костромской сельскохозяйственный институт — название Костромской государственной сельскохозяйственной академии в 1949—1994.